Auda steht für:

 Abu Auda, die höchste Erhebung im Gazastreifen
 Auda, ein Textil-Verband in Litauen, siehe Adelės Šiaučiūnaitės trikotažo gamybinis susivienijimas #Geschichte
 FK Auda, lettischer Fußballverein aus Riga 

Auda ist der Familienname folgender Personen:
 Jasser Auda (* 1966), ägyptischer-britischer islamischer Rechtsgelehrter

Auda steht als Abkürzung für:
 auDA (au Domain Administration Ltd), siehe .au

Siehe auch:
 AUDA, Abkürzung für African Union Development Agency

Abkürzung